Het European Open handbal voor vrouwen of het "Onofficiële Jeugd Handbal Kampioenschap", is een toernooi dat georganiseerd wordt door de Europese Handbalfederatie en de Zweedse handbal federatie. Het toernooi vindt om de twee jaar plaats in Göteborg, Zweden. Tot en met de editie van 2016 was het een competitie voor dames onder de 18. Sinds de editie van 2018 is de competitie voor dames onder de 16.

Edities

Medaillespiegel

Deelnemende landen

Zie ook
European Open handbal mannen

Externe links
Partillecup.com